Puszkary – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim
Puszkary – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Krupole.
 Puszkary – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie buczackim